Караш има више значења:

 Караш — врста рибе
 Караш (река) — река у Румунији и Србији
 Караш је име подземног објекта Војске Србије, у оквиру касарне Топчидер, испред кога су 5. октобра 2004. под неразјашњеним и контроверзним околностима погинула двојица гардиста Војске Србије (Драган Јаковљевић и Дражен Миловановић).